Out From Out Where - czwarty album Amona Tobina. Jest to na razie najbardziej złożony, urozmaicony i mroczny album, jaki stworzył. Wiele utworów łączy się ze sobą w celu zachowania wrażenia ciągłości. Dla utworów "Proper Hoodidge" i "Verbal" powstały teledyski.

Lista utworów 
 "Back From Space" - 4:52
 "Verbal Feat Mc Decimal R." - 3:55
 "Chronic Tronic" - 6:07
 "Searchers" - 5:45
 "Hey Blondie" - 4:31
 "Rosies" - 5:22
 "Cosmo Retro Intro Outro" - 4:07
 "Triple Science" - 4:48
 "El Wraith" - 5:59
 "Proper Hoodidge" - 5:25
 "Mighty Micro People" - 5:48

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Out From Out Where na stronie Ninja Tune
 Out From Out Where na MusicBrainz

Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy Amona Tobina
Albumy Ninja Tune